John West peut désigner :
 John West, 6 baron de La Warr (1663-1723), un noble et courtisan anglais ;
 John West, 1 comte De La Warr (1693-1766), un soldat, courtisan et homme politique britannique ;
 John West, 2 comte De La Warr (1729-1777), un pair britannique, homme politique et officier de l'armée ;
 John West, 4 comte de La Warr (1758-1795), un aristocrate britannique et un courtisan.